Boimorto puede referirse a:

Boimorto (La Coruña), municipio de la provincia de La Coruña.
Boimorto (parroquia), lugar y parroquia de dicho municipio.
Boimorto (Villamarín), lugar y parroquia del municipio de Villamarín, provincia de Orense.